Qazax bezeichnet 
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Qazax (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Qazax (Rayon)